Ово је Списак ваздухоплова у руској авијацији и то у саставу руског ратног ваздухопловства, руске поморске авијације и ваздушне компоненте руске копнене војске. Приказан је укупан број авиона, што не значи да су нужно сви активни, ово се највише односи на авионе из совјетског периода.

Руско ратно ваздухопловство

Руска поморска авијација

Руска Копнена Војска

Ваздухоплови у развоју

Референце 

Руска војна авијација
Руска војска